Les Constructicans sont une faction de robots de l'univers de la série d'animation Transformers. Ils sont une sous-catégorie de Decepticans et font donc partie des antagonistes.

Transformers: Génération 1 

Les Constructicans sont composés de:
Scrapper : chef (Chargeuse à pelle (véhicule) - jambe droite (Devastator))
Hook : second (Grue (véhicule) - haut du corps et tête (Devastator))
Scavenger (Excavatrice (véhicule) - bras droit (Devastator))
Bonecrusher (Bulldozer (véhicule) - bras gauche (Devastator))
Mixmaster (Bétonnière (véhicule) - jambe gauche (Devastator))
Long Haul (Camion à benne (véhicule) - bas du corps (Devastator))

Leur particularité est de pouvoir fusionner, s'assemblant et combinant leurs esprits pour créer le titanesque Devastator.

Dans la Génération 1, les Constructicans travaillent avec Omega Supreme. Des Transformers rebelles (plus tard appelé Decepticans), les pervertissant grâce à un virus informatique (qui affectera aussi partiellement Omega Supreme), leur demandent de leur créer un chef. Les Constructicans vont donc créer Mégatron qui lève l'armée deceptican et y intègre les Constructicans, désormais capables de fusionner pour créer le robot Devastator. Ils attaquent une ville dans laquelle se trouve Omega Supreme : Omega tue les Constructicans, mais Mégatron récupère leurs mémoires, afin de les recréer plus tard dans la guerre.

En 1984, Mégatron les recrée. Les Constructicans vont être très rivaux avec les Dinobots. Durant la saison 2 Scrapper sera influencé par Starscream pour détrôner Mégatron.

Transformers : Animated 

Les Constructicons apparaissent dans Transformers: Animated. Contrairement à la version traditionnelle, ils ne peuvent pas fusionner, et ne sont pas vraiment des Decepticons, ayant une position très instable. Ils sont composés de trois membres, dont seuls deux ont été vus régulièrement :

Dirt Boss (chef)
Scrapper (devient Autobot par la suite)
Mixmaster

Les deux premiers à apparaître sont Scrapper et Mixmaster, ce sont à l'origine des véhicules de chantier animés par des fragments du Allspark. Ils ont alors un schéma de couleur jaune/bleu et des yeux jaunes. Ils se lient d'amitié avec l'Autobot Bulkhead, mais, peu après, sont manipulés par les Decepticon afin de récupérer des fragments du Allspark. Au terme de l'épisode, ils consomment de l'huile radioactive qui leur efface la mémoire, les faisant oublier Mégatron et ses forces.

Ils sont plus tard réengagés par Mégatron pour concevoir une Porte Stellaire, ce qu'ils font avec succès. Mégatron les nomme alors officiellement Decepticons, leur donnant le schéma de couleur vert/violet, les yeux rouges et l'emblème caractéristique de ses subordonnés et leur faisant prêter serment envers lui. Ils participent à la bataille finale de la saison 2, mais sont portés disparus après l'explosion de la Porte Stellaire.

Tous deux réapparaissent dans la saison 3, dans l'épisode Un troisième Constructicon, où Bulkhead réussit à les convaincre de lui donner un coup de main en échange de la promesse de ne jamais le révéler à Mégatron. Mais un fragment du Allspark, fusionné avec une unité de Cérébro-Pilote et des débris, donne naissance à un troisième Constructicon : Dirt Boss. Ce dernier prend alors de force le commandement des deux autres, et les oblige à voler de l'huile dans toute la ville pour ensuite la faire exploser et détruire la ville. Grâce à un transporteur (un fragment de porte stellaire) il envoie le réservoir d'huile au-dessus de la mer. Le réservoir explose et donne a priori la mort à Mixmaster et Dirtboss.

Il est révélé dans Erreur Humaine 2/2 qu'au moins Scrapper a survécu, et qu'il s'est installé sur l'Île des Dinobots, où il a pris Snarl comme animal de compagnie. Sari réussit à le convaincre de venir avec Snarl pour l'aider contre Soundwave. Il se montre efficace, mais, se plaignant qu'il est trop fatigant d'être un héros, retourne à la fin de l'épisode sur l'Île.

Cependant comme la saison 4 est annulée, il est présumé que Mixmaster, Scrapper et Dirt Boss sont morts comme Starscream : en ayant perdu leur fragment du AllSpark lorsque Prowl et Jazz le reconstitue dans Fin de Partie (partie 2).

Transformers 2 : la Revanche 
Les Constructicons tels que dans le film Transformers 2 : La Revanche sont :
Demolisher - chef (tractopelle)
Long Haul - second, puis chef après la mort de Demolishor - (camion à benne - jambe droite de Devastator)
Rampage (bulldozer - jambe gauche de Devastator)
Scrapper (pelle mécanique - Bras droit de Devastator)
Mixmaster (bétonnière - tête de Devastator)
Hightower (grue - Bras gauche de Devastator)
Scrapmetal (excavatrice - main gauche de Devastator)
Overload (camion à benne articulé - bas du corps de Devastator)
Scavenger (tractopelle, semblable à Demolisher - torse de Devastator)
Devastator endommage vers la fin du film une pyramide pour révéler la machine du Fallen, avant d'être achevé par une arme des militaires humains. D'autres Constructicons sont vus se battant, et sont détruits de diverses manières:
Demolisher est tué par Optimus Prime. 
Rampage meurt tué par Bumblebee.
Mixmaster est éliminé par Jetfire.
Scrapmetal est sacrifié par Mixmaster  et Long Haul pour la reconstruction de Mégatron, englouti dans l'abysse Laurenssien.

Les autres Constructicans qui sont Long Haul et Scrapper  sont tués par Optimus Prime dans Transformers 3.

Liens externes    
 

Personnage de Transformers
Constructicons